El término Verden puede referirse a:

 Verden, ciudad alemana en el estado de Baja Sajonia; o
 Verden, distrito alemán donde se encuentra la ciudad homónima.
 Verden, ducado histórico.